Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas — antigo nome do órgão governamental brasileiro, na Primeira República
Ministério das Obras Públicas (Portugal) — antigo departamento do governo português
Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria — antigo departamento governamental português, criado pela rainha Maria II
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações — antigo departamento do XV Governo Constitucional de Portugal
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação — antigo departamento governamental português

Desambiguações de política